Earlywine bezeichnet:

 Earlywine Custom Classics, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller 
 Earlywine (Texas), Ort in Texas